NSSM200 (National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests) — отчёт, подготовленный 10 декабря 1974 года Советом национальной безопасности США по предложению Генри Киссинджера. Был принят американским президентом Геральдом Фордом как официальная политика США в ноябре 1975 года. Будучи сперва засекреченным, документ был рассекречен и предоставлен исследователям в начале 1990-х годов.

Основным тезисом отчёта назывался рост населения в наименее развитых странах, что представляет угрозу для безопасности США, так как это может привести к массовым беспорядкам и политической нестабильности. Политический курс документа ставит вопросом первостепенной важности меры по контролю рождаемости и популяризации контрацепции в 13-ти густонаселённых странах. США считают, что быстрый рост населения в них тормозит социально-политическое развитие и экономический рост, а также угрожает американским интересам, так как «экономике США потребуется большой и растущий объём сырья из-за границы», и эти страны могут породить дестабилизирующие оппозиционные силы против США. В отчёте американским властям рекомендуется «повлиять на национальных лидеров». А для «усиления всемирной поддержки мер в области народонаселения» нужно использовать СМИ, ООН, Информационное агентство США и Агентство США по международному развитию.

Тринадцать стран были названы представляющими особую угрозу интересам безопасности США: Индия, Бангладеш, Пакистан, Индонезия, Таиланд, Филиппины, Турция, Нигерия, Египет, Эфиопия, Мексика, Колумбия и Бразилия. Эти страны давали 47 % роста мирового населения на тот момент.

Отчёт отстаивает продвижение образования, контрацепции и прочих методов контроля рождаемости. Он также поднимает вопрос о том, должна или нет США предоставлять гуманитарную помощь тем странам, которые стали вводить активное использование контрацепции.

Некоторые ключевые моменты отчёта противоречивы:

Экономике США потребуется большой и растущий объём сырья из-за границы, особенно из наименее развитых стран [see National Commission on Materials Policy, Towards a National Materials Policy: Basic Data and Issues, April 1972]. Этот факт даёт США повышенный интерес на политической, экономической и социальной стабильности поставляющих стран. Если уменьшение перенаселения через уменьшение числа рождений может увеличить перспективы для такой стабильности, контроль за рождаемостью оказывается связанным с поставками ресурсов и с экономическими интересами США. . . .
Местоположение известных резервов руд высшего класса большинства минералов вызывает усиливающуюся зависимость всех индустриализованных регионов на поставки из наименее развитых стран. Настоящие проблемы поставок минералов лежат не в физическом количестве, а в политико-экономических вопросах доступа к ним, условий геологических поисков и добычи, распределения доходов между производителями, потребителями и руководствами стран. [Глава III — Минералы и топливо]

Ссылки 
 Перевод текста NSSM 200 на русский язык 
 Полный текст NSSM 200 (неправительственный источник, англ.) 
 Full text of NSSM 200 (правительственный источник) 
 NSSM 200 (правительственный источник) 
 Implications of Worldwide Population Growth for US Security and Overseas Interests: NSSM 200 (правительственный источник)  

Демография
Документы США
Появились в 1974 году в США
Президентство Джеральда Форда
Совет национальной безопасности США